Laelius är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1893. Laelius ingår i familjen dvärggaddsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärggaddsteklar
Laelius